Příjmení Gawalewicz má více nositelů: 

Adolf Gawalewicz (1916–1987), polský právník, spisovatel a vězeň nacistických koncentračních táborů
Marian Gawalewicz (1852–1910), polský spisovatel, novinář a divadelní kritik